Мар — власна назва.

Топоніми

Мар (Бразилія)

Мар (Португалія) — парафія.

Мар — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи.
 Мар  — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи.
 Мар — муніципалітет у регіоні Окситанія.

Інше 
 Білл Мар
 Марр